Zech steht für:
 Zech (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Zech (Adelsgeschlecht)
 Zech-Burkersroda, Adelsgeschlecht
 Zech auf Neuhofen, Adelsgeschlecht
 Zech Group, deutsches Bau- und Immobilienunternehmen
 (2623) Zech, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Zech ist der Name folgender Orte:
 Zech (Lindau), Ortsteil der Stadt Lindau, Landkreis Lindau, Bayern
 Zech (Regnitzlosau), Ortsteil der Gemeinde Regnitzlosau, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Čech (Begriffsklärung)
 Zäch